Халтипан има више значења:

 Халтипан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халтипан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтипан (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтипан, Сексион Десима (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Халтипан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику